El monasterio de Santa María de Montederramo (en gallego: Mosteiro de Santa María de Montederramo) es un antiguo monasterio e iglesia de culto católico, situado en el municipio de Montederramo (provincia de Orense, España). Este templo perteneció a la Orden de San Benito y posteriormente a la Orden del Císter, siendo fundado en el . Durante siglos se consideró uno de los monasterios gallegos de mayor poderío económico y social, hasta que se produjo la desamortización de Mendizábal.

Esta edificación está considerada desde el año 1951 como un Bien de Interés Cultural dentro del catálogo de monumentos del patrimonio histórico de España. La fachada de la iglesia, acabada en 1607, es un ejemplo de estilo herreriano en Galicia.

Galería de imágenes

Véase también 
 Anexo:Bienes de interés cultural de la provincia de Orense

Referencias 
Notas

Bibliografía

 Bonet Correa, Antonio: La arquitectura en Galicia durante el , Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1966. 
 Cid Rumbao, Alfredo. Crónica y guía del monasterio de Montederramo. (1974). Editorial La Región. Depósito Legal OR. 198/1974.
 Fernández Castiñeiras, Enrique y Folgar de la Calle, M. Carmen: "Recuperación del arte mueble del Monasterio de Santa María de Montederramo", en "Restauro. "Revista Internacional del Patrimonio Histórico", n.º 6, 2010, suplemento.
 Fernández Castiñeiras, E; Monterroso Montero, J. M.; Piedra sobre agua. El monacato en torno a la Ribeira Sacra. Opus Monasticorum IV. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza. Colección Patrimonio Vivo. ISBN 978-84-95892-83-6. D.L.: C-640-2010.
 Fernández Gasalla, Leopoldo: "La autoría del retablo de Montederramo: Bernardo Cabrera y su hijo Juan de Cabrera, retablistas del escultor Mateo de Prado", Brigantium, 6, (1989-1990), pp. 175–182.
 Fernández Gasalla, Leopoldo: "Bernardo Cabrera", en Pulgar Sabín, Carlos del (editor): Artistas galegos. Arquitectos. séculos XVII e XVIII, Vigo, Nova Galicia Edicións, 2004, pp. 48 e 51.
 Fernández Gasalla, Leopoldo: "Mateo de Prado y la escultura del retablo mayor de Montederramo", en Fernández Castiñeiras, Enrique y Monterroso Montero, Juan (coordinadores): Piedra sobre agua. El monacato en torno a la Ribeira Sacra. Opus monasticorum IV. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2010, pp. 101–131.
 Fernández Gasalla; Leopoldo: "Bernardo Cabrera y la arquitectura del retablo del monasterio de Santa María de Montederramo” in FERNÁNDEZ CASTIÑEIRAS, Enrique y Monterroso Montero, Juan (coordinadores): Entre el agua y el cielo, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, editora académica, vol. 7. 2012. pp. 59–86.
 Fernández Rodríguez, Begoña: "El Monasterio de Santa María de Montederramo (Montederramo. Ourense): un ejemplo de recuperación”, en Restauro. Revista internacional del patrimonio histórico, n.º 6, 2010.
 Goy Diz, Ana E. : “La arquitectura del tardogótico en los monasterios de Celanova, Ribas de Sil y Montederramo”,  en  Fernández Castiñeiras, E; Monterroso Montero, J. M.; Piedra sobre agua. El monacato en torno a la Ribeira Sacra. Opus Monasticorum IV. A Coruña. Fundación Pedro Barrié de la Maza. Colección Patrimonio Vivo.  pp. 11–34 . ISBN 978-84-95892-83-6. D.L.: C-640-2010.
 Ferro Couselo, Xesús. Las obras del convento e iglesia de Montederramo en los siglos  y . Tomo I del Boletín Auriense. Orense (1971).
 Valle Pérez, José Carlos: "La arquitectura cisterciense en Galicia", La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1982.
 Vila Jato, María Dolores: "La escultura del renacimiento en Galicia. El Manierismo", Santiago, 1978.

Enlaces externos 

Monasterios de España del siglo X
Santa María
Iglesias renacentistas de Galicia
Santa María
Bienes de interés cultural de la provincia de Orense
Arquitectura herreriana
Arquitectura de 1607
Montederramo
Bienes desamortizados en España